Список обозначений имён микологов, которые используются при цитировании научных (латинских) биноминальных названий грибов.

Список содержит:
 стандартную форму сокращения,
 имя на русском языке (если известно),
 имя на родном языке персоны (или на английском),
 год рождения или годы жизни, в некоторых случаях дан год первой публикации (пометка fl.),
 ссылка на запрос поиска обозначения в базе IPNI — либо, если известен идентификационный номер, ссылка на персональную страницу учёного в этой базе.
Форматирование строк списка производится при помощи шаблона , инструкция по использованию шаблона дана на его странице документации.

Источники — сайт International Plant Names Index (IPNI); Authors Of Fungal Names

A

B

C

D 
 Index Fungorum

 Index Fungorum

E F 

 Index Fungorum

G H 

 (Австралия)

I J 

 Index Fungorum

K L

M N O 
 Index Fungorum
 Index Fungorum
 Index Fungorum

 Index Fungorum
 Index Fungorum

 Index Fungorum
 Index Fungorum IPNI

 Index Fungorum IPNI
 Index Fungorum IPNI
 Index Fungorum IPNI

P Q 

 Index Fungorum IPNI

 Index Fungorum

R 

 Index Fungorum

S

T 

 Index Fungorum

U — Z

См. также 
 Список ботаников-систематиков
 Список общепринятых сокращений фамилий зоологов
 Список микробиологов
 Обозначения, используемые в наименованиях таксонов
 Роды растений, названные в честь людей

Примечания 

Списки биологов